Lucerne har flere betydninger:
 Lucerne (plante) – anvendes bl.a. i ensilage.
 Byer:
 Luzern - på fransk Lucerne
 Lucerne, Colorado
 Lucerne, Indiana
 Lucerne, Missouri
 Lucerne, Wyoming